Футболіст півріччя в українській лізі — нагорода найкращому гравцеві чемпіонату України в топ-дивізіоні за підсумками півроку. Від 2018-го присуджується сайтом газети «Український футбол», до того — національним Держкомспортом і Федерацією футболу України. За умовами конкурсу, при виборі лауреата не має значення громадянство.

Історична довідка 

Ідея визначати найяскравішого футболіста національного чемпіонату за результатами піврічного циклу належить журналісту Петрові Римаренку, який у 1990-х працював оглядачем часопису «Український футбол». Його аргументація полягала в тому, що через кліматичні умови футбольний сезон в Україні фактично ділиться на дві окремі частини — умовно кажучи, весну й осінь, отож для об'єктивної оцінки гравців доцільніше розглядати їхні виступи за підсумком кількох місяців, а не календарного року чи повного сезону.

Лауреати

Цікаві факти 

 лауреатами опитування були 34 футболісти;
 найчастіше перемагали представники «Динамо» — 29 разів;
 найбільше лауреатів у «Шахтаря» — 11;
 серед футболістів найчастіше перемагав голкіпер «Динамо» Олександр Шовковський — 14 разів;
 наймолодшим і найстаршим лауреатом був той же Шовковський: 1994-го йому виповнилося 19 років, 2015-го — 40.

Багаторазові переможці

Див. також 

 Футболіст року (Україна)
 Футболіст сезону в Україні

Посилання 
 У другому півріччі 2019-го найкращий — Тайсон
 У першому півріччі 2020-го найкращий — Д. Фаворов

Джерела 

 Анатолій Скоробагатько. Спортивні опитування: Україна та світ. — К.: [самвидав], 2001. — 82 с.

Українські футбольні нагороди
Україна
Щорічні заходи в Україні